Jewgeni Schukow ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Schukow (Leichtathlet) (* 1930), sowjetischer Langstreckenläufer
 Jewgeni Schukow (Fußballspieler) (* 1950), sowjetischer Fußballspieler
 Jewgeni Michailowitsch Schukow (1907–1980), sowjetischer Historiker, Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UdSSR